Grellmann ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Moritz Gottlieb Grellmann (1756–1804), deutscher Statistiker und Kulturhistoriker
 Wolfgang Grellmann (* 1949), deutscher Physiker, Werkstoffwissenschaftler und Hochschullehrer
 Walter Grellmann (1888–1963), deutscher Politiker (DNVP)